Airbus A318, een vliegtuig
Een verkeersweg:
A318 (Groot-Brittannië)